Бордаков, Григорий Фокович (1924—1997) — Герой Советского Союза.
 Бордаков, Петр Григорьевич (1756—1821) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Бордаков, Юрий Викторович (род. 1946) — советский, украинский кинооператор.